Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bjorn Rehnquist che ha battuto in finale Richard Bloomfield 7-68, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Robert Smeets (quarti di finale)
 Pavel Šnobel (semifinali)
 Karol Beck (semifinali)
 Bjorn Rehnquist (Campione)

 Samuel Groth (quarti di finale)
 Colin Ebelthite (primo turno)
 Josh Goodall (quarti di finale)
 Pavel Chekhov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2008